Abaixo segue uma lista de episódios de Largo Winch.

Primeira temporada

Segunda temporada 

|}

Ligações externas
 Lista de episódios de Largo Winch no IMDb Episodes
 Lista de episódios de Largo Winch no EpGuides

Largo Winch